é um clube de futebol de Turks e Caicos. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014/15.

Clubes de futebol das Turks e Caicos